El término octano puede referirse a:
En química, al compuesto químico octano (también llamado n-octano), o alguno de sus 17 isómeros:
 2-metilheptano;
 3-metilheptano;
 4-metilheptano;
 3-etilhexano;
 2,2-dimetilhexano;
 2,3-dimetilhexano;
 2,4-dimetilhexano;
 2,5-dimetilhexano;
 3,3-dimetilhexano;
 3,4-dimetilhexano;
 3-etil-2-metilpentano;
 3-etil-3-metilpentano;
 2,2,3-trimetilpentano;
 isooctano o 2,2,4-trimetilpentano;
 2,3,3-trimetilpentano;
 2,3,4-trimetilpentano;
 2,2,3,3-tetrametilbutano;
La graduación en la escala de octanaje;
Índice octano
En informática a la computadora SG llamada SGI Octano.